Позо Куатро има више значења:

 Позо Куатро (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Позо Куатро (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Позо Куатро, Ехидо Бусани (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Позо Куатро, Ранчо Сан Антонио (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику